Arab Muhàmmad Khan I, kan de Khwarizm (1602-1623).
 Arab Muhammad Khan II, kan de Khwarizm (1702-1704).